Jean-Baptiste Lepère (1761-1844), architecte français ;
 Charles Lepère (1823-1885), avocat, journaliste et homme politique français ;
 Alfred-Adolphe-Édouard Lepère (1827-1904), peintre et sculpteur français ;
 Auguste Lepère (1849-1918), graveur, illustrateur et peintre français ;
 Pierre Lepère (1944-), romancier, poète et essayiste français.